Bolivarenses – abitanti di Bolívar (Cauca)
Bolivarenses – abitanti di Bolívar (Santander)